Ілієші () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Ракова.
 Ілієші () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративно підпорядковується місту Совата.